Le Tour de Bretagne désigne :
 le Tour de Bretagne cycliste et sa version féminine.
 la traduction française de la locution bretonne Tro Breiz, un pèlerinage catholique autour qui relie les villes des sept saints fondateurs de la Bretagne.

Il existe aussi la Tour Bretagne à Nantes, parfois appelée à tort Tour de Bretagne.